Rogue's March è il secondo album in studio del gruppo punk statunitense American Steel, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni